Le Cimetière Saint-Pierre peut faire référence :
Cimetière Saint-Pierre à Amiens
Cimetière Saint-Pierre à Aix-en-Provence
Cimetière Saint-Pierre à Caen
Cimetière Saint-Pierre à Marseille
Cimetière Saint-Pierre un ancien cimetière parisien